Trivium kan avse
 Trivium (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp bildad 1999
 Trivium (utbildning) – tre kunskapsarter som låg till grund för undervisning

he:בוגר אוניברסיטה#מקור השם